West Side Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Side Historic District (Colorado), ID-Nr. 86002846
 West Side Historic District (Illinois), ID-Nr. 86001484
 West Side Historic District (Indiana), ID-Nr. 90000099
 West Side Historic District (Deer Lodge County, Montana), ID-Nr. 98000396
 West Side Historic District (Flathead County, Montana), ID-Nr. 94000921
 West Side Historic District (New York), ID-Nr. 94000258
 West Side Historic District (North Carolina), ID-Nr. 01001424
 West Side Historic District (Texas), ID-Nr. 95000912

Siehe auch:
 Westside Historic District